Avocatul din limuzină este un roman polițist scris de Michael Connelly, care urmărește povestea avocatului Mickey Haller din Los Angeles, frate vitreg al lui Harry Bosch (personajul principal din celelalte romanele ale lui Connely).

Romane de Michael Connelly
Ficțiune
Romane polițiste